Suite of Carols (Strings), een compositie van de Amerikaanse componist Leroy Anderson
 Suite of Carols (Woodwinds), een compositie van de Amerikaanse componist Leroy Anderson